koronar und koronal (von griechisch , „die Krone“, lateinisch ) sind Adjektive bzw. Bestandteile einiger medizinischer Fachausdrücke, die sich auf die Herzkranzgefäße beziehen:

 Koronarangiographie
 Koronararterie, siehe Koronargefäß
 Koronararterien-Bypass
 Koronarsklerose, siehe koronare Herzkrankheit (KHK)
 Koronarsport und Koronargruppe, siehe Herzsport
 Koronarthrombose, siehe arterielle Thrombose
 Koronarvenensinus

Abweichende Bedeutung in der Anatomie und der Schnittbilddiagnostik:

 koronare Ebene, siehe Frontalebene und anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Körperebenen.

Sonneneruption:

 koronaler Massenauswurf

Siehe auch:
 Korona
 Corona
 Koronal